Марктль () — населённый пункт на реке Инн на юге Германии, в федеральной земле Бавария. Первое поселение на месте Марктль появилось в XIII веке.
Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг. Население Марктля — 2700 человек. На территории коммуны в Инн впадает река Альц.

В апреле 1927 года в Марктле родился Йозеф Алоиз Ратцингер, ставший папой римским под именем Бенедикта XVI.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Города Баварии